Такмичење у пливању у дисциплини 100 метара леђним стилом за жене на Светском првенству у пливању 2019. одржано је 22. јула (квалификације и полуфинала) и 23. јула (финале) као део програма Светског првенства у воденим спортовима. Трке су се одржавале у базену Универзитетског спортског центра Намбу у јужнокорејском граду Квангџуу.

За трке у овој дисциплини било је пријављено 56 такмичарки из 53 земље. Титулу светске првакиње из 2017. са успехом је одбранила америчка пливачица Лили Кинг, сребро је освојила Јулија Јефимова из Русије, док је бронза припала италијанској репрезентативки Мартини Караро.

Освајачи медаља

Званични рекорди 
Пре почетка такмичења званични свестки рекорд и рекорд шампионата у овој дисциплини су били следећи:

Резултати квалификација 
За такмичење у тркама на 100 метара леђним стилом за жене првобитно је било пријављено 56 такмичарки из 53 земље, али једна од њих није се појавила на старту своје квалифиакционе трке. Свака од земаља имала је право на максимално две представнице у овој дисциплини. Квалификационе трке одржане су 22. јула у јутарњем делу програма, са почетком од 10:38 по локалном времену, пливало се у 5 квалификационих групс, а пласман у полуфинале остварило је 16 такмичарки са најбољим резултатима квалификација.

Полуфинала 
Полуфиналне трке су пливане 22. јула са почетком од 20:29 часова по локалном времену. Пласман у финале је остварило осам пливачица са најбољим временима полуфинала.

Прво полуфинале

Друго полуфинале

Распливавање за финале
Распливавање за последње место у финалу је пливано 22. јула са почетком у 21:31 по локалном времену.

Финале 
Финална трка је пливана 23. јула са почетком од 21:47 часова по локалном времену.

Види још 
 Светско првенство у пливању 2019.

Референце

Спољашње везе 
 

леђно